Charles Angélique François Huchet de La Bédoyère (1786-1815), militaire français
 Georges Huchet de La Bédoyère (1814-1867), homme politique français
 Guy de La Bédoyère (né en 1957), historien britannique